Governatorato di Tula – gubernija dell'Impero russo, esistita dal 1796 al 1929, con capoluogo Tula.
 Oblast' di Tula – oblast' della Russia, con capitale Tula.